Maldoror fait généralement référence au personnage du roman Les chants de Maldoror édité en 1869 par le Comte de Lautréamont.

Maldoror peut aussi faire référence à :
Sarah Maldoror (1929-2020), cinéaste française
 Maldoror, film de Fabrice Du Welz